Het chemisch element uranium (U), met een atoommassa van 238,02891(3) u, bezit geen stabiele isotopen en wordt dus geclassificeerd als radioactief element.

In de natuur komen sporen van de radio-isotopen 234U en 235U voor. De isotoop 238U, met een halfwaardetijd van ongeveer 4,6 miljard jaar, komt echter het meest voor: de natuurlijke abundantie bedraagt 99,27%.

De kortstlevende isotoop van uranium is 220U, met een halfwaardetijd van ongeveer 60 nanoseconden. De langstlevende is 238U, met een halfwaardetijd van 4,468 miljard jaar.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element